Соревнования в омниуме по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 4 и 5 августа. Приняли участие 18 спортсменов из 18 стран.

Призёры

Итоговая таблица

Результаты гонок

Круг с хода

Гонка по очкам

Гонка на выбывание

Гонка преследования

Скрэтч

Гит с места

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012